Kiribati
Települések listái országok szerint